Андра:

 Андра — художественный фильм 1983 года.
 Андра — посёлок городского типа в Октябрьском районе ХМАО.
 Андра, Ферн (1893—1974) — американская актриса немого и звукового кино.